Érico VI da Suécia (ca. r. 970–995) — rei
Érico VI da Dinamarca (r. 1286–1320) — rei

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes]